As veias diplóicas são veias do cérebro.

Diploicas